Fresh UI — твикер для тонкой настройки и оптимизации операционной системы Microsoft Windows, разработанный командой программистов из «Freshdevices Corp». Утилита не является кроссплатформенным программным обеспечением и работает только на компьютерах под управлением 32-битных операционных систем Microsoft Windows 95/98/98 SE/ME/2000/XP.

Описание 
Твикер предоставляет пользователям свежие решения для настройки и оптимизации операционной системы, программного или аппаратного обеспечения, элементов интерфейса, оснащенные сотнями полезных, а также скрытых от глаз параметров среды Microsoft Windows. В качестве защиты от нежелательных «чужих рук» на запуск твикера можно установить надёжный пароль.

Возможности 
По заявлению разработчиков на официальном сайте программа умеет следующее:

 Настройка графического интерфейса пользователя Windows.
 Оптимизация настроек системы.
 Оптимизация аппаратных настроек.
 Настройка параметров приложений Windows.
 Управление пользовательской средой с помощью системной политики.

Все твики разделены на тематические категории с подробным описанием, для удобчаемости поиска и работы с Fresh UI.

Недостатки 
 Отсутствует поддержка 64-разрядных операционных систем.
 Отсутствие кроссплатформенности.
 Закрытый исходный код.
 Плохая локализация русского языка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Утилиты
Программное обеспечение для Windows
Системное администрирование
Бесплатное программное обеспечение